Рюмки:

 Рюмки — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Рюмки — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Рюмки — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.